Museum Vladimir Vysotski (Koszalin), museum in Koszalin, Polen, over Vladimir Vysotski
 Museum Vladimir Vysotski (Taganka), museum in Moskou, Rusland, over Vladimir Vysotski